Амхерст има више значења:
 Округ Амхерст (Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Амхерст (Њу Хемпшир), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
 Амхерст (Колорадо), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Колорадо
 Амхерст (Вирџинија), је градић у америчкој савезној држави Вирџинија
 Амхерст (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас
 Амхерст (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Амхерст (Небраска), је град у америчкој савезној држави Небраска
 Амхерст (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Амхерст (Њујорк), је град у америчкој савезној држави Њујорк
 Амерст (Масачусетс), је град у америчкој савезној држави Масачусетс
 Џефри Амхерст је био британски војсковођа из 18. века.